Ку́рська ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Курськ.

 Курська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Курська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Курська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Курська вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Курська вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Курська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Курська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Курська вулиця — вулиця в місті Чернівці.
 Курська вулиця — вулиця в місті Чернігів.

 Курська вулиця — колишня назва вулиці Моршинська у місті Кам'янське.
 Курська вулиця — колишня назва вулиці Генерала Генадія Воробйова в місті Київ.

Вулиці